Lochwiesengraben ist ein Gewässername:

 Lochwiesengraben, Oberlaufname vor der Oberen Lußhardt bei Weiher, Gemeinde Ubstadt-Weiher des Gießgraben (Kriegsbach), linker Zufluss des Kriegbachs in der Unteren Lußhardt bei Kirrlach, Stadt Waghäusel, beide Gemeinden im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Lochwiesengraben (Hofwiesengraben), rechter Zufluss des Hofwiesengrabens vor Speckheim, Stadtteil Schmalfelden, Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, welcher in Speckheim versickert und nach dessen Trockentalabschnitt Aubach über den Wiesenbach zur Brettach entwässert
 Lochwiesengraben (Krummbach), linker Zufluss des Krummbachs (zur Altmühl) bei Burghausen, Gemeinde Windelsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Lochwiesengraben (Mordgrundbach), rechter Zufluss des Mordgrundbachs (zum Schönbach, zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) gegenüber dem Gut Mannhof, Gemeindeteil Stierhöfstetten, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Lochwiesengraben (Neugraben), rechter Zufluss des Neugrabens (zum Otterbach) nahe Freckenfeld, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Lochwiesengraben (Schafbach), rechter Zufluss des Schafbachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Wittigbachs, linker Hauptstrang-Oberlauf des Grünbachs) nach der Geiersmühle von  Oberwittighausen, Gemeinde Wittighausen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Lochwiesengraben (Weidbach), linker und Hauptstrang-Oberlauf des Weidbachs (zur Elsenz) südöstlich von Daisbach, Stadt Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch
 Lohwiesengraben
 Lochwiesenbach